Obhájkyní titulu byla třetí nasazená Američanka Jennifer Capriatiová, která vypadla v úvodním kole.

Vítězkou soutěže se stala nejvýše nasazená Američanka Serena Williamsová, když v boji o titul porazila starší sestru a turnajovou dvojku Venus Williamsovou po setech 7–64, 3–6, 6–4. Jednalo se o její čtvrtý vítězný grandslam v řadě a zkompletovala tak nekalendářní Grand Slam, označovaný také jako „Serena Slam“.

Nasazení hráček 
  Serena Williamsová (vítězka)</li>
  Venus Williamsová (finále)</li>
  Jennifer Capriatiová (1. kolo)</li>
  Kim Clijstersová (semifinále)</li>
  Justine Heninová-Hardenneová (semifinále)</li>
  Monika Selešová (2. kolo)</li>
  Daniela Hantuchová (čtvrtfinále)</li>
  Anastasija Myskinová (čtvrtfinále)</li>
  Lindsay Davenportová (4. kolo)</li>
  Chanda Rubinová (4. kolo)</li>
  Magdalena Malejevová (3. kolo)</li>
  Patty Schnyderová (4. kolo)</li>
  Silvia Farinaová Eliaová (2. kolo)</li>
  Anna Smašnovová (3. kolo)</li>
  Alexandra Stevensonová (2. kolo)</li>
  Nathalie Dechyová (3. kolo)</li>
  Jelena Dementěvová (1. kolo)</li>
  Eleni Daniilidouová (4. kolo)</li>
  Amanda Coetzerová (4. kolo)</li>
  Jelena Bovinová (4. kolo)</li>
  Ai Sugijamová (2. kolo)</li>
  Anne Kremerová (2. kolo)</li>
  Paola Suárezová (3. kolo)</li>
  Tatiana Panovová (3. kolo)</li>
  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)</li>
  Tamarine Tanasugarnová (3. kolo)</li>
  Lisa Raymondová (2. kolo)</li>
  Clarisa Fernándezová (3. kolo)</li>
  Iva Majoliová (1. kolo)</li>
  Janette Husárová (2. kolo)</li>
  Conchita Martínezová (1. kolo)</li>
  Katarina Srebotniková (3. kolo)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Ženská dvouhra Australian Open 2003  na www.itftennis.com

Australian Open 2003